Apanteles albinervis (Cameron), een schildwesp
 Apanteles albinervis (Tobias), een schildwesp